Lisa Rexhäuser (ur. 15 kwietnia 1990 w Suhl) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka WSV Schmiedefeld.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 lutego 2005 w Schönwald im Schwarzwald podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 70,5 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Suhl